Zendejas ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Zendejas, mexikanischer Schauspieler
 Alejandro Zendejas (* 1998), mexikanisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Samadhi Zendejas (* 1994), mexikanische Schauspielerin